Булич — фамилия. Известные носители:

 Булич, Вера Сергеевна (1898—1954) — поэтесса, прозаик русской эмиграции.
Булич, Ерко (1924—2008) — югославский легкоатлет.
 Булич, Николай Никитич (1824—1895) — профессор, историк русской литературы.
 Булич, Радосав (род. 1981) — югославский и черногорский футболист.
 Булич, Сергей Константинович (1859—1921) — российский филолог, музыкант.
 Булич, Сладжяна (род. 1983) — сербская волейболистка.
 Булич, Фране (1846—1934) — хорватский археолог.
 Булич, Юсуф (1952—1998) — сербский криминальный авторитет, позднее предприниматель.

См. также 
 Вулич